Roskovics Ignác (1822–1895) görögkatolikus nagyprépost, író
 Roskovics Ignác (1854–1915) festőművész, előbbi fia